Los pteranodontoideos (Pteranodontoidea) son un grupo de pterosaurios  perteneciente al suborden Pterodactyloidea.

En 1996, el paleontólogo Alexander Kellner, designó así a un clado (linaje monofilético) Pteranodontoidea incluido en un grupo mayor, Dsungaripteroidea que era más avanzado que el clado que él denominó Archaeopterodactyloidea formado por Pterodactylus + Germanodactylus y un clado formado por Gallodactylidae + Ctenochasmatidae, mientras que Nyctosauridae ocuparía una posición basal dentro de los Dsungaripteroidea y en este último se situarían Pteranodontoidea y Tapejaroidea. En 2003 se dio una definición precisa: el grupo formado por el último ancestro común de Anhanguera y Pteranodon. Sus sinapomorfias, o características nuevas compartidas, son espinas de las vértebras cervicales altas en forma de pico, la lámina de éstas es ligeramente ovalada en el punto de apoyo contra la columna vertebral, la unión en el eje del húmero está girada, la cresta del húmero cerca de la articulación del codo está en la parte posterior, el extremo inferior del húmero posee una forma en sección transversal ligeramente triangular.

Dentro del análisis de Kellner entre los Pteranodontoidea se incluyen a Pteranodon, Istiodactylus, Ornithocheirus y Anhangueridae. El grupo sería el taxón hermano de Tapejaroidea dentro de Ornithocheiroidea, si bien según otras definiciones Pteranodontoidea y Ornithocheiroidea serían sinónimos.

Los pteranodontoideos mejor conocidos incluyen formas medianas a grandes del Cretácico (mediados del Barremiense hasta fines del Campaniense).

Clasificación
A continuación un cladograma mostrando los resultados de un análisis filogenético presentado por Andres & Myers, 2013.

Referencias 

 
Pterosaurios del Cretácico